Glinjeni – comune della Moldavia nel distretto di Fălești
 Glinjeni – comune della Moldavia nel distretto di Șoldănești